Охримовка — название населённых пунктов на Украине:

 Охримовка — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Охримовка — село в Волчанском районе Харьковской области.